Distrito Escolar de Magnolia puede referirse:
 Distrito Escolar de Magnolia (California)
 Distrito Escolar de Magnolia (Arkansas)
 Distrito Escolar de Magnolia (Nueva Jersey)